Chamba (Himachal Pradesh); stad in de Indiase staat Himachal Pradesh
 Chamba (prinsdom); een prinsdom in Brits-Indië.
 Chamba (district); district in de Indiase staat Himachal Pradesh
 Chamba (Uttarakhand); kleine stad in de Indiase staat Uttarakhand
 Chamba (volk); volk in de Kameroense provincie Nord en de Nigeriaanse staat Taraba